

Arte 
 Superflex – gruppo di artisti danese

Nautica 
 Classe Superflex 2000 – traghetto
 Superflex Heavy MPC – nave portacontainer